

Cinema 
 RIFF – Reykjavík International Film Festival
 RIFF – Rome Independent Film Festival
 RIFF – Russia-Italia Film Festival

Musica 
 Riff – frase musicale che si ripete frequentemente all'interno di una composizione e che viene utilizzato di solito come accompagnamento
 Riff – gruppo musicale statunitense
 Riff – gruppo musicale argentino
 Riff – singolo di Sander van Doorn del 2007

Personaggi 
 Riff – personaggio del manga e anime Dragon Ball
 Riff – personaggio dello show Barney & Friends
 Riff – personaggio del fumetto Sluggy Freelance

Pagine correlate 
 Rif (disambigua)